Die fünfte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1963 in Penang, Alor Setar und Taiping in der Föderation Malaya, ausgetragen. Das Turnier begann am 18. April und endete am 28. April. Sieger wurden Birma und Südkorea, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die zwölf gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Spiel um den dritten Platz 

|}

Der dritte Platz wurde geteilt.

Finale 

|}

Der erste Platz wurde geteilt.

Ergebnis 
Birma wurde zum zweiten, Südkorea zum dritten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1963 auf rsssf.com (englisch)

1963
Fußballveranstaltung 1963
Fußball (Malaysia)
Sportveranstaltung in Malaysia